Bernard III. Sasko-Meiningenský (Bernhard Friedrich Wilhelm Albrecht Georg; 1. duben 1851, Meiningen – 16. leden 1928, tamtéž) byl v letech 1914 až 1918 posledním vévodou sasko-meiningenským. Pocházel z meiningenské větve rodu Wettinů.

Byl nejstarším synem vévody Jiřího II. a jeho ženy Šarloty Bedřišky. Bernard měl sestru Marii Alžbětu a několik nevlastních bratrů z otcova druhého manželství.

V roce  1918 (10. listopad) byl stejně jako ostatní němečtí panovníci nucen abdikovat.

Rodina 
18. ledna 1878 se v Berlíně oženil s princeznou Šarlotou Pruskou, dcerou císaře Fridricha III., pár spolu měl jedinou dceru:
 Feodora Sasko-Meiningenská (12. května 1879 – 26. srpna 1945) ⚭ 1898 Jindřich XXX. Reuss z Kestřic (25. listopadu 1864 – 23. března 1939)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Související články 
 Sasko-výmarsko-eisenašské vévodství
 Seznam saských vévodů
 Wettinové

Externí odkazy 
 

Wettinové
Sasko-meiningenští vévodové
Rytíři Řádu černé orlice
Protestantští panovníci
Panovníci svržení za první světové války
Narození v roce 1851
Narození 1. dubna
Narození v Meiningenu
Úmrtí v roce 1928
Úmrtí 16. ledna
Úmrtí v Meiningenu
Muži